Andreas Georgiou ist der Name folgender Personen:

* Andreas Georgiou (Musiker) (* 1957), zyprischer Jazzmusiker
 Andreas Georgiou (Statistiker) (* 1960), griechischer Wirtschaftswissenschaftler
 Andreas Georgiou (Handballspieler) (* 1989), zyprischer Handballer